Trampolina 3 m kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach skoków do wody, podczas mistrzostw świata w pływaniu w 2017. Eliminacje oraz półfinał odbyły się 20 lipca, a finał został rozegrany 21 lipca.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 40 zawodniczek z 25 państw. Osiemnaście najlepszych zawodniczek z fazy eliminacyjnej przeszło do półfinału, natomiast dwanaście najlepszych półfinalistek awansowało do finałowej rywalizacji.

Zwyciężczynią konkurencji została reprezentantka Chin Shi Tingmao. Drugą pozycję zajęła także Chinka Wang Han, trzecią zaś reprezentująca Kanadę Jennifer Abel.

Wyniki

Bibliografia 
 
 
 

Skoki do wody na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2017